Моряне може да се отнася за:

 Моряне – изчезнало село в Малко Търновско
 Моряне – защитена местност в България.